Мофлетта (муфлета) ( мофлетта или муфлетта) является традиционным марокканским блюдом празднования Мимуны, символизирующего окончание еврейского праздника Песах и истечение запрета на квасное, связанного с пасхальным периодом.

Праздник Мимуна и, как следствие, традиция приготовления мофлетты получили распространение примерно в XVIII веке среди евреев Северной Африки. К началу XXI века приготовление мофлетты традиционно для евреев-выходцев из Северной Африки по всему миру и среди многих иных еврейских общин, проживающих в государстве Израиль.

Основные ингредиенты:
 Мука
 Вода
 Сахар
 Соль
 Растительное масло

Также часто распространённые ингредиенты:
 Дрожжи
 Сироп сахарный или медовый

Так как в праздник Песах запрещено евреям обладание квасным до появление первых звёзд на небосводе в последний день празднования Песах, а празднование Мимуны начинают сразу после исхода праздника Песах и знаменуют приёмом гостей или походом в гости, то как следствие, мофлетта является блюдом быстрого и массового приготовления.

Примечания 

Израильская кухня
Иудаизм в Марокко
Блины
Лепёшки